Spojení písmen P, I, E může označovat:

 Praindoevropský jazyk – hypotetický předek všech indoevropských jazyků
 Princip inkluze a exkluze – matematický vztah popisující velikost sjednocení množin
 Position-independent code – strojový kód proveditelný z libovolného umístění v operační paměti počítače